Slogan peut faire référence à :

 Un slogan, une formule concise et frappante,
 Slogan politique
 Slogan publicitaire
 Slogan (1969), un film français réalisé par Pierre Grimblat.

Voir aussi 

 Slogans (2001), un film albanais réalisé par Gjergj Xhuvani.